Бабеево — название населённых пунктов в России:

 Бабеево — село в Темниковском районе Мордовии.
 Бабеево — деревня в городском округе Ступино Московской области.
 Бабеево — деревня в городском округе Электросталь Московской области.
 Бабеево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бабеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.